Bombardamento di Marsiglia – attacco aereo della Germania nazista del 1940
Bombardamento di Marsiglia – attacco aereo statunitense del 1944